Сан Антонио дел Бордо има више значења:

 Сан Антонио дел Бордо (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Антонио дел Бордо (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику